Quinteto Vento em Madeira é um grupo musical brasileiro composto por Tiago Costa, no piano; Fernando DeMarco, no baixo acústico; Léa Freire, nas flautas; Teco Cardoso, nas flautas e saxofones; e Edu Ribeiro, na bateria. O primeiro CD de trabalho, lançado em 2012, contou com participação de Mônica Salmaso, que também compõe canção de Nelson Cavaquinho, além de composições próprias do grupo.

Ligações externas
Quinteto Vento em Madeira lança o disco Brasiliana

Bandas do Brasil
Bandas de música popular brasileira